Het ATP-toernooi van Chennai 2014 (met de officiële naam Aircel Chennai Open 2014) werd gespeeld van 30 december tot en met 5 januari 2014. Er werd gespeeld op de outdoor hardcourtbanen van het SDAT Tennis Stadium in de Indiase stad Chennai. Dit is een van de drie toernooien die het begin van het ATP-seizoen 2014 inluiden.

Het enkelspel werd gewonnen door Stanislas Wawrinka. Hij versloeg in de finale Édouard Roger-Vasselin met 7-5 en 6-2. Het dubbelspel werd gewonnen door Johan Brunström en Frederik Nielsen. Zij versloegen in de finale Marin Draganja en Mate Pavić met 6-2, 4-6 en [10-7].

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

ATP-toernooi van Pune
Chennai